Djebe peut désigner :
 Djebe, une commune camerounaise de la commune de Lomié ;
 Djebe, une commune camerounaise de la commune de Meri ;
 Djebé, un archer mongol, lieutenant de Gengis Khan.